Bindl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bindl (1928–2010), deutscher Bildhauer
 Roswitha Bindl (* 1965), ehemalige deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Biendl
 Bindel